Авратин — название населённых пунктов на Украине:

 Авратин — село в Любарском районе Житомирской области.
 Авратин — село в Волочисском районе Хмельницкой области.